Vatterode – dzielnica Mansfeldu
 Vatterode – dzielnica gminy Dietzenrode-Vatterode, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld